Adventure Island est une expression anglaise qui signifie Île de l'aventure.

Jeux vidéos 
Adventure Island peut désigner :
 Adventure Island, une série de sept jeux vidéo ;
 Adventure Island, un jeu vidéo de la série.

Autres 
Adventure Island peut aussi désigner :
 Adventure Island, un film Paramount Pictures de 1947 avec Rory Calhoun et Rhonda Fleming ;
 Adventure Island, une série télévisée pour enfants australienne ;
 Adventure Island, un parc d'attractions situé à Southend-on-Sea, en Angleterre ;
 , un parc aquatique situé à Tampa, en Floride.